Змагання з легкої атлетики входять до офіційної програми кожних літніх Азійських ігор, починаючи з 1951 року.

Формат 

У змаганнях беруть участь легкоатлети, які представляють країни-члени національних олімпійських комітетів країн Азії.

Програма змагань Ігор включає дисципліни, що входять до олімпійської легкоатлетичної програми.

Змагання

Медальний залік

Джерела 

 Сторінка легкої атлетики на вебсайті Олімпійської ради Азії